Příjmení McGregor nosí více významných osobností:

 Allan McGregor (* 1982) – skotský fotbalový brankář a reprezentant
 Bryan McGregor (* 1984) – kanadský hokejista
 Callum McGregor (* 1993) – skotský fotbalista
 Conor McGregor (* 1988) – irský bojovník ve smíšených bojových uměních (MMA)
 Ewan McGregor (* 1971) – skotský herec a producent
 Fiona McGregorová (* 1965) – australská spisovatelka a performerka
 Kerry McGregor (1974–2012) – skotská zpěvačka

Externí odkazy